Pierret peut désigner :

 Arnold Pierret, gymnaste belge
 Christian Pierret (1946-), homme politique français 
 Jean-François Pierret (1738-1796), avocat et homme politique français
 Jean-Marie Pierret (1942-), romaniste belge
 Joseph Louis Pierret (1801-1868), homme politique français  
 Joseph-Nicolas Pierret (1758-1825), député de l'Aube à la Convention et au Conseil des Cinq-Cents jusqu'en 1797. 
 Marc Pierret (1929-2017), écrivain et journaliste français
 Michel Pierret (1951-) scénariste et dessinateur de bande dessinée franco-belge
 Nancy Pierret (née en 1974), illustratrice belge
 Paul Pierret (1836-1916), égyptologue français
 Philippe Pierret, chercheur franco-belge

Didier Faivre-Pierret (1965-), ancien coureur cycliste français

Homonymie de patronyme